Милутин Гарашанин може да се односи на:

 Милутин Савић Гарашанин (1762-1842), учесник оба српска устанка, члан Државног савета.
 Милутин Гарашанин (политичар) (1843-1898), политичар, председник Владе Србије, академик.
 Милутин Гарашанин (археолог) (1920-2002), археолог, академик.